Borowno und Borówno bezeichnen geographische Objekte:
 Borowno, der deutsche Name der Gemeinde Borovno in Tschechien

Borówno bezeichnet geographische Objekte in Polen: